Гран-при Португалии 1985 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл в Эшториле, Португалия. Соревнования состоялись 21 апреля 1985 года.

Гонка 

|}

 Айртон Сенна впервые завоевал поул-позицию и впервые выиграл гонку, а учитывая что он лидировал от старта до финиша и установил лучший круг, попутно бразилец сразу завоевал свой первый «Большой шлем». В дождевом заезде он больше чем на минуту опередил Микеле Альборето, а всех остальных — больше, чем на круг. Также это стало первой победой для Lotus, после ухода из жизни её основателя Колина Чепмена.
 Патрик Тамбе в десятый раз поднялся на подиум, а для его команды Рено этот подиум стал сороковым.
 Штефан Беллоф впервые заработал очки, которые потом не были аннулированы.
 Найджел Мэнселл и Эдди Чивер разбили машины на мокрой трассе во время воскресной утренней разминки, и в гонке стартовали с пит-лейн, на запасных автомобилях.
 Первая гонка Стефана Юханссона за Феррари.
 Дебют немецкой команды Цакспид, и Джонатана Палмера в её составе.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

 

Гран-при Португалии